Kyle Waldrop (baseball, 1985) : lanceur américain de baseball.
 Kyle Waldrop (baseball, 1991) : voltigeur américain de baseball.